Noord-Koreaanse won, de munteenheid van Noord-Korea
Zuid-Koreaanse won, de munteenheid van Zuid-Korea